En los mitos y religiones de diferentes culturas un oráculo es un signo transmitido por los dioses.

Antigua Grecia
En la antigua Grecia estos signos se consultaban a menudo en lugares o templos a los que se llamaba también, por metonimia, oráculos. Los siguientes oráculos griegos fueron célebres en la antigüedad:
 Oráculo de Delfos;
 Oráculo de Dodona;
 Oráculo de Olimpia;
 Oráculo de Dídima;
 Oráculo de Abas;
 Oráculo de Delos.

Obras de ficción
 Oráculo, rol adoptado por el personaje Barbara Gordon (ex Batgirl), heroína en el Universo de DC Comics.
 El Oráculo, un personaje de la trilogía cinematográfica Matrix;
 Los oráculos de la literatura fantástica de Laura Gallego García:
 Oráculo de Awa;
 Oráculo de Raden;
 Oráculo es el nombre que, en el universo de los videojuegos de la serie Halo, recibe un ordenador por parte de una organización alienínigena, llamada Covenant.

Otros usos
 Oráculo, un juego de rol español ambientado en la mitología griega y publicado en 1992 por la editorial barcelonesa Joc Internacional;
 Oráculo de Omaha, sobrenombre del inversionista Warren Buffett;
 Oráculo manual y arte de prudencia, un compendio de aforismos del escritor español Baltasar Gracián;
 Oráculo, un programa informático que ayuda a comprobar que otros programas funcionan correctamente (en prueba de software).

Oráculos